

Patronymie 
 Heinrich Kirchheim (1882-1973) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Toponymie 
Le nom de Kirchheim peut désigner plusieurs localité germanophones :

Kirchheim, commune de l'arrondissement de Wurtzbourg en Bavière
 Kirchheim, commune de l'arrondissement de Hersfeld-Rotenburg en Hesse
 Kirchheim, commune de l'arrondissement d'Ilm en Thuringe
 Kirchheim am Neckar, commune de l'arrondissement de Ludwigsbourg en Bade-Wurtemberg
 Kirchheim am Ries, commune de l'arrondissement d'Ostalb en Bade-Wurtemberg
 Kirchheim an der Weinstraße, commune de l'arrondissement de Bad Dürkheim en Rhénanie-Palatinat
 Kirchheim bei München, commune de l'arrondissement de Munich en Bavière
 Kirchheim in Schwaben, bourg de l'arrondissement de Bas-Allgäu en Bavière
 Kirchheim unter Teck, ville de l'arrondissement d'Esslingen en Bade-Wurtemberg

Kirchheim im Innkreis, commune du district de Ried im Innkreis, en Haute-Autriche

Kirchheim, commune du département du Bas-Rhin